Phoenicia ist:

 lateinischer Name von Phönizien, einem Gebiet an der Küste des östlichen Mittelmeeres im heutigen Syrien, Libanon und Israel
 Phoenicia (Schiff, 1894), ein Passagierschiff der HAPAG 
 Phoenicia (Schiff, 1928), ein Frachtmotorschiff der Hapag
 Phoenicia (New York), ein Dorf im Ulster County im US-Staat New York
 Phoenicia InterContinental Hotel, ein Hotel in Beirut